Gaius Atinius Labeo ist der Name folgender Personen:

* Gaius Atinius Labeo (Volkstribun 196 v. Chr.), römischer Politiker, Volkstribun 196 v. Chr., Prätor 195 v. Chr.
 Gaius Atinius Labeo (Prätor 190 v. Chr.), römischer Politiker, Prätor 190 v. Chr.
 Gaius Atinius Labeo Macerio, römischer Politiker, Volkstribun 131 v. Chr.